Kupelwieser ist der Name von

Franz Kupelwieser (1830–1903), österreichischer Montanist
Hans Kupelwieser (Zoologe) (1879–1939), österreichischer Zoologe
Hans Kupelwieser (* 1948), österreichischer Bildhauer, Grafiker, Fotograf und Medienkünstler
Ida Kupelwieser (1870–1927), österreichische Malerin
Joseph Kupelwieser (1791–1866), österreichischer Theatersekretär und Librettist
Karl Kupelwieser (1841–1925), österreichischer Jurist, Mäzen und Großwildjäger
Leopold Kupelwieser (1796–1862), österreichischer Maler
Leopold Kupelwieser jr. (1829–1903), österreichischer Feldmarschallleutnant und Militärhistoriker 
Paul Kupelwieser (1843–1919), österreichischer Industrieller